Британы — название населённых пунктов на Украине:

 Британы — до 1946 года название поселка Днепряны на территории Новокаховского горсовета Херсонской области.
 Британы — до 1946 года название села Дуболуговка в Нежинском районе Черниговской области.